La Tâche (plaats), een plaats in Charente, Frankrijk
 La Tâche (wijngaard), een Grand cru wijngaard in Frankrijk